Osoby noszące nazwisko Bakos:
 György Bakos (ur. 1960) – węgierski lekkoatleta, płotkarz
 Károly Bakos (ur. 1943) – węgierski sztangista
 László Bakos (1919–1998) – węgierski zapaśnik
 Sándor Bakos (1939–2010) – węgierski piłkarz